«На суше и на море» может означать:
 «На суше и на море» — русский, а затем советский журнал, выходивший в 1911, 1912 и 1914 годах как приложение к журналу «Вокруг света»; в 1916 выпуск был продолжен под новым названием — «Журнал приключений».
 «На суше и на море» — советский художественно-географический альманах, выпускавшийся с 1960 по 1992 год.

Примечания